Исток (Тынок, Шелуха) — река в России, протекает в Рязанской области. Левый приток Таловки.

География 
Река Исток берёт начало в районе села Куземкино. Течёт в пойме Оки на север. Впадает в Таловку около деревни Ладышкино. Устье реки находится в 1 км по левому берегу реки Таловка. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна 101 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копоново до впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010102312110000026467
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002646
 Код бассейна — 09.01.01.023
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Рязанской области
Бассейн Оки (приток Волги)